Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Michishio :
 le Arashio, un destroyer de classe Asashio lancé en 1937 et coulé en 1943 ;
 le Arashio, un sous-marin de classe Harushio lancé en 1992 et toujours en service.

Arashio